Dva kompilacijska albuma:
Novi Punk Val 78-80 iz 1981.
Novi Punk Val 78-84 iz 2003.